Krążowniki lekkie typu Katori – seria japońskich krążowników lekkich okresu II wojny światowej, składająca się z trzech okrętów: „Katori”, „Kashima” i „Kashii”.

Okręty 
 „Katori”
 „Kashima”
 „Kashii”

Bibliografia